Album (dal latino album, la tavoletta imbiancata dove si scriveva con l'inchiostro) indica originariamente un foglio, e per estensione una raccolta di fogli o di altro genere.

Editoria
Album a fumetti – tipo di pubblicazione a fumetti
 Album illustrato –  Libro illustrato, generalmente di tema fiabesco, che veicola i propri contenuti mediante la combinazione del linguaggio scritto con l'immagine.
 Album di figurine – libretto in cui si incollano le figurine
 L'Album – rivista letteraria e di belle arti pubblicata a Roma dal 1834 al 1862.

Filatelia 
 Album filatelico – libro con fogli fissi o mobili nel quale ospitare una collezione di francobolli

Fotografia 
 Album fotografico – raccolta di fotografie, generalmente raccolte in un volume (anch'esso detto, appunto, "album", ma anche fotolibro se possiede una rilegatura); tuttavia, per estensione, si applica anche a raccolte di foto digitali (per esempio pubblicate in un sito web o memorizzate su CD) e altri casi analoghi

Musica
 Album discografico – raccolta di tracce audio
Album #2 – album dei The Outsiders del 1966
 Album – album di Ornella Vanoni del 1977
 Album – album di Pierangelo Bertoli del 1981
 Album – album di Joan Jett del 1983
 Album – album dei Public Image Ltd. del 1986
 Album – album di Giuni Russo del 1987
 Album – album di Tullio De Piscopo del 1989
 Album – album di Gianni Celeste del 1992
 Album – album di Quorthon del 1994
 Album – album di Monika Brodka del 2004
 Album – album di Ghali del 2017

Pagine correlate
Albi
Albo

Altri progetti